Uñón puede hacer referencia a:

 El distrito de Uñón, en el Perú; o
 El poblado de Uñón una de las 4 localidades y capital del distrito de Uñón, en el Perú.